Osoby o tym nazwisku:
 Mieczysław Basiewicz – polski oficer
 Mirosław Basiewicz – polski polityk, związkowiec, wydawca, społecznik, działacz opozycji antykomunistycznej
 Tadeusz Basiewicz – polski inżynier, specjalista infrastruktury transportu